Il singolare del torneo di tennis Thunderbird Classic 1977, facente parte del WTA Tour 1977, ha avuto come vincitrice Billie Jean King che ha battuto in finale Wendy Turnbull 1-6, 6-1, 6-0.

Teste di serie 

Assente
 Martina Navrátilová (semifinali)
 Rosie Casals (quarti di finale)
 Dianne Fromholtz (quarti di finale)

 Kerry Reid (quarti di finale)
 Billie Jean King (campionessa)
 Wendy Turnbull (finale)
 Tracy Austin (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Thunderbird Classic 1977